«Ambición» («Ambiciones», «Ambicioso», «Ambiciosa») puede referirse a:

Ambición 
 Ambición (1939), película dirigida por Adelqui Migliar.         
 Ambición  telenovela peruana  de (1963)  producida por América Televisión 
  Ambición telenovela  peruana  de 1973 producida por Panamericana Televisión

 Ambición (1980), telenovela mexicana.

Ambiciones 
 Ambiciones (1998), serie de televisión (telenovela) de España.
 Ambiciones (2005), serie de televisión (telenovela) de Argentina.

Ambicioso, El 
 (El) ambicioso (The Climber) (1975), película dirigida por Pasquale Squitieri.

Ambiciosa 
 Ambiciosa (Forever Amber) (1947), película dirigida por Otto Preminger.
 Ambiciosa (The Farmer's Daughter) (1947), película dirigida por H.C. Potter.
 Ambiciosa (Payment on Demand) (1951), película dirigida por Curtis Bernhardt.
 Ambiciosa (1953), película dirigida por Ernesto Cortázar.
 Ambiciosa (1975), película dirigida por Pedro Lazaga.

La ambiciosa 
 La ambiciosa (1960), telenovela mexicana.
 La ambiciosa (1955), película dirigida por Alfredo B. Crevenna.

Los ambiciosos 
 Los ambiciosos (Career) (1959), película dirigida por Joseph Anthony.
 Los ambiciosos (La fièvre monte à El Pao) (1959), película dirigida por Luis Buñuel.